Ulterior puede referirse a:

 Posterior en el espacio, allende, lo que está de la parte de allá en relación con el que lo designa.
 Hispania Ulterior, una de las dos provincias romanas de Hispania surgidas de la primera división; y dividida posteriormente en:
 Hispania Ulterior Bética
 Hispania Ulterior Lusitania
 Nova Hispania Ulterior Tingitana
 Galia Ulterior o transalpina

Su término opuesto es Citerior.

Notas